SuperKaramba est un outil qui permet de créer facilement une interface graphique dans l'environnement KDE. Il a pour équivalent Konfabulator, gDesklets et Apple Dashboard. Inclus dans KDE depuis la version 3.5. C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Fonctionnement 

SuperKaramba permet de réaliser très facilement des applets pour le bureau. Pour réaliser leurs thèmes les auteurs peuvent utiliser le «langage natif» de Karamba dont la syntaxe est très simple d'utilisation.

Exemple : image x=0 y=0 path="./background.png" name="background"

Pour faire des thèmes plus évolués il est possible d'utiliser Python. Le thème utilisant le Python le plus connu est LiquidWeather qui donne la météo.

Les programmes sont directement implémentés sur le fond d'écran et ne gênent pas la vue du bureau. Son utilisation ne se limite pas à KDE mais il utilise certaines bibliothèques spécifiques à KDE.

Utilisation possible 

 Prévision météorologique interactives
 Contrôle et visualisation du morceau joué avec XMMS ou Amarok
 Calendrier et notes
 Horloge
 Surveillance du système (processeur, mémoire, réseau, disques durs, clés USB...)
 Notification de nouveaux courriels
 Affichage de flux RSS
 Barre de menu animée
 Barre d'outils personnalisée...

Logiciels équivalents ou similaires : gDesklets (pour GNOME), aDesklets, GKrellM, Conky.

Compatibilité 

Actuellement seul Linux est officiellement supporté mais SuperKaramba fonctionne également sur FreeBSD, NetBSD...

Historique 

Karamba était à l'origine programmé par Hans Karlsson en tant que projet dans son école, en . Il a alors gagné en notoriété et a été intégré à KDE-Look et de nombreux thèmes ont été écrits pour lui. Karamba était alors écrit avec un pseudo format XML. Le projet est devenu populaire si vite que Hans a du rapidement passer le relais à d'autres développeurs pour terminer ce qu'il avait commencé.

Fin , Adam Geitgey prend la maintenance du projet. Il ajoute le support du python et change de nom pour SuperKaramba. Adam garde le projet vivant et ajoute des fonctionnalités, des patchs d'autres développeurs jusqu’à . À partir de là, un groupe de développeurs qui veulent aller encore plus loin permettent d'inclure SuperKaramba dans KDE.

SuperKaramba est maintenant une partie intégrante de  KDE 3.5 et il est prévu qu'il ait une place encore plus importante pour la prochaine version majeure de KDE : Plasma.

Notes et références

Liens externes 

  SuperKaramba sur Sourceforge

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
KDE
Widget interactif